Plange ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Plange (1857–1942), deutscher Architekt und Regierungsbaumeister
 Jacob Plange-Rhule (1957–2020), ghanaischer Mediziner und Hochschullehrer
 Manyo Plange (* 1988), ghanaischer Boxer
 Georg Plange (1842–1923) deutscher Industrieller und Kommerzienrat
 Georg E.R. Plange deutscher Industrieller
 Rudolf Plange (1871–1944) deutscher Industrieller und Chemiker
 Theodor Plange (1789–1855), deutscher Jurist und Abgeordneter
 Wilhelm Plange (1881–1933) deutscher Industrieller und Korvettenkapitän
 

Siehe auch:
 Villa Plange
 Plangesche Villa 
 Haus Plange
 Georg Plange GmbH & Co. KG
 Planke